Montecastro ou Monte Castro peut être :
 le nom génois de l'ancienne colonie grecque de Tyras devenue un port moldave du nom de Cetatea Albă, actuellement Bilhorod-Dnistrovskyï en Ukraine, sur la mer Noire.
 le nom de l'un des 48 quartiers de Buenos-Aires, le long de l'avenue Alvarez Jonte, en Argentine, sur le rio de la Plata.